Рустам Абдуллаев: Абдуллаев, Рустам (род. 1947) — советский и узбекистанский композитор.
  (род. 1971) — советский и узбекистанский футболист.